Джерри () — американская драма 2002 года, режиссёр Гас Ван Сент.
 Джерри () — американская короткометражная кинокомедия 2009 года, режиссёр Джон Киллоран.
 Джерри () — канадский биографический фильм 2011 года, режиссёр Ален Дерошер.
 Джерри — российский короткометражный фильм 2012 года, режиссёр Павел Санаев.
 См. также 
 Джерри